«Ель Муерто» () — майбутній американський супергеройський фільм, заснований на однойменному персонажі коміксів Marvel. Виробництвом займеться компанія Columbia Pictures, а поширенням — Sony Pictures Releasing. Є 6-м фільмом медіафраншизи "Всесвіт Людини-павука від Sony ". Режисером виступить , а сценаристом — Гарет Даннет-Алкокер. Головну роль виконає Бед Банні.

Компанія Sony та репер Бед Банні почали шукати супергеройський проект для спільної роботи після того, як репер вразив керівників своєю акторською грою у фільмі "Швидше за кулю " (2022). Вони зупинилися на другорядному персонажі Ель Муерто та анонсували фільм у квітні 2022 року. У жовтні того ж року Куарона було призначено режисером, а Гарет Даннет-Алкокер — сценаристом.

Прем'єра фільму у США відбудеться 12 січня 2024 року.

Акторський склад 

 Бед Банні — Хуан-Карлос Санчес / Ель Муерто: Борець, що володіє надлюдською силою.

Виробництво

Розробка 
Після того, як керівництво Sony Pictures було вражене акторською грою репера Бед Банні у фільмі "Швидше за кулю " (2022), воно зацікавилося тим, щоб він знявся в ще одному гучному фільмі. Аналогічний підхід призвів до того, що інший актор «Швидше за кулю», Аарон Тейлор-Джонсон, був затверджений на головну роль супергеройського фільму "Крейвен-мисливець " (2023), який увійде до медіафраншизи "Всесвіт Людини-павука від Sony ", заснованої пов'язаних з Людиною-павуком персонажами Marvel Comics. Після зустрічей Бед Банні з керівництвом Sony на початку 2022 року, щоб визначити, яким може бути цей фільм, він «взяв справу в свої руки» і переглянув бібліотеку Sony з персонажами Marvel у пошуках латиноамериканського героя, якого він міг би зобразити. Він зупинився на другорядному персонажі Ель Муерто, борці, який має надлюдську силу; цей персонаж з'явився лише у випусках #6-7 коміксу Friendly Neighborhood Spider-Man у 2006 році. Репер вважає, що цей персонаж ідеально підходить для нього, оскільки раніше він був професійним рестлером. Компанія Sony намагалася швидко просунути проект, щоб врахувати напружений гастрольний та акторський графік Банні, та призначила дату виходу фільму на 12 січня 2024 року. Бед Банні зробив «несподівану появу» на панелі  компанії Sony у квітні 2022 року, щоб анонсувати фільм. У жовтні 2022 року режисером фільму був призначений . Сценаристом виступить Гарет Даннет-Алкокер, який раніше написав сценарій для фільму "Синій Жук " (2023) за мотивами коміксів DC Comics.

Прем'єра 
«Ель Муерто» вийде у прокат США 12 січня 2024.

Реакція 
Після анонсу «Ель Муерто» деякі фанати коміксів були здивовані, що щодо невідомого персонажа знімуть фільм, у той час як у Всесвіті Marvel існують більш популярні персонажі- латиноамериканці, наприклад, Людина-павук 2099. Сам Бед Банні сказав, що «ця роль ідеальна, і „Ель Муерто“ буде грандіозним». Він також висловив сподівання, що глядачі пишатимуться його роботою, враховуючи, що це перший фільм Marvel із латиноамериканцем у головній ролі.

Примітки

Посилання 

 

Фільми США 2024
Фільми Columbia Pictures
Фільми англійською мовою